

Miejscowości w Polsce  
 Chochołów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Chochołów – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec